Charles Fenno Hoffman – poeta e curatore editoriale statunitense
 Charles Fenno Jacobs – fotografo statunitense
 John Fenno – politico statunitense
 Richard Fenno – scienziato politico statunitense